Kršćanstvo je druga po brojnosti vjera u Kazahstanu.

Povijest
Kazahstan je jedna od zemalja gdje se kršćanstvo proširilo tek u kasnom novom vijeku, širenjem Ruskog Carstva na istok poslije 1825. godine.

Galerija

Izvori